Fredrik Axel von Fersen (1719-1794), homme politique suédois, père de Hans Axel de Fersen ;
 Hedvig Catharina von Fersen (1732-1800), comtesse suédoise, épouse de Fredrik Axel von Fersen ;
 Hedvig Eleonora von Fersen (1753-1792), dame d'honneur de la reine Sophie-Madeleine de Suède, et sœur aînée de Hans Axel de Fersen ;
 Ulrika von Fersen (1749-1810), dame d'honneur de la reine Sophie Madeleine de Danemark de Suède, et cousine de Hans Axel de Fersen ;
 Augusta von Fersen (1754-1846), dame d'honneur de la reine Sophie-Madeleine de Suède, et cousine de Hans Axel de Fersen ;
 Hans Axel de Fersen (1755-1810), comte suédois, ami de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France ;
 Sophie von Fersen (1757-1816), dame d'honneur de la reine Élisabeth-Charlotte de Suède, devenue comtesse Sophie Piper par son mariage ;
 Vassili Nikolaïevitch Fersen (1858-1937), vice-amiral de la marine impériale de Russie, héros de la bataille de Tsushima ;
 Jacques d'Adelswärd-Fersen (1880-1923), aristocrate, écrivain dandy et poète français, apparenté au comte suédois Hans Axel de Fersen, dont  Jacques d'Adelswärd ; 
 Christine Fersen (1944-2008), née Christiane Boulesteix, actrice française ;
 Norbert Fersen, dessinateur français de la deuxième moitié du  ;
 Thomas Fersen (1963-), chanteur français, dont le nom de scène est un hommage au comte de Fersen.

ru:Ферзен (фамилия)